

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Radzicz – część wsi Sosnówka w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn 
 Radzicz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Radzicz – kolonia wsi Krężelin w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno